Sanda Toma (ur. 1956) – rumuńska wioślarka, złota medalistka olimpijska z Moskwy
 Sanda Toma (ur. 1970) – rumuńska kajakarka, brązowa medalistka olimpijska z Sydney